Arnoltice bezeichnet in Tschechien:

 die Gemeinde Arnoltice (Arnsdorf) im Okres Děčín,
 den Ortsteil Arnoltice von Bulovka im Okres Liberec, sieh Arnoltice (Bulovka)
 den Ortsteil Arnoltice von Huzová im Okres Bruntál.